Chie puede tener diversos significados:

 Dentro de la mitología chibcha, Chie era el nombre que recibía la Diosa de la Luna.
 Es un nombre femenino japonés y se aplica a algunas personas como:
 Chie Yamayoshi, artista.
 Chie Sawaguchi conocida como Chie Ishibashi,  cantante.
 Chie Nakane,  antropóloga japonesa.
 Chie Harada, personaje de la serie japonesa Mai-HiME y Mai-Otome.
Chie en nahuatl, "A la orilla del rio"